Parve ist der Familienname von

 Kaija Parve (* 1964), ehemalige sowjetische Biathletin
 Ralf Parve (1919–2011), estnischer Schriftsteller

Parve bezeichnet

 einen Begriff aus dem jüdischen Speisegesetz, siehe Parve (Judentum)